Strehl ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Strehl (1886–1971), deutscher Mitgründer und Direktor der Deutschen Blindenstudienanstalt und Hochschullehrer
 Christoph Strehl (* 1968), deutscher Tenor
 Dietmar Strehl (* 1956), deutscher Betriebswirtschaftler, Bundesschatzmeister von Bündnis 90/Die Grünen
 Evi Strehl (* 1958), bayrische Heimatpflegerin und Radiomoderatorin
 Franz Strehl (* 1948),  österreichischer Wirtschaftswissenschaftler 
 Friedrich Strehl (1898–1968), deutscher Fabrikant 
 Heinz Strehl (1938–1986), deutscher Fußballspieler
 Helmut Strehl (1931–2019), deutscher Bauingenieur und ehemaliger Rektor der Fachhochschule Aachen
 Karl Strehl (1864–1940), deutscher Physiker und Mathematiker, Namensgeber der Strehl-Zahl (auch: Strehl-Verhältnis) 
 Klaus Strehl (* 1943), deutscher Politiker (SPD)
 Willy Strehl, österreichischer Schauspieler und Sänger, tätig in den 1910er und 1920er Jahren

weiter ist  
 Strehl die Bezeichnung für einen Kamm in Schweizerdeutsch
 Strehl-Zahl (englisch Strehl Ratio) ein Maß für die Abbildungsqualität eines optischen Systems im Vergleich zum idealen (beugungsbegrenzten) System

Siehe auch:
 Streel
 Strel
 Strähl (Begriffsklärung)